En Pologne, Głodno peut désigner :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Głodno, un village du powiat de Grodzisk Wielkopolski,
 Głodno, un village du powiat de Konin.
 
 dans la voïvodie de Lublin
 Głodno, un village du powiat d'Opole Lubelskie.